La nazionale di pallavolo femminile della Danimarca è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Danimarca ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Danimarca.

Risultati

Campionato europeo

Collegamenti esterni
 

 
Pallavolo